Zancanaro ist der Familienname folgender Personen: